Tyler Cuma (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canado-autrichien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Issu de la Ligue de hockey de l'Ontario, il est repêché par le Wild du Minnesota de la Ligue nationale de hockey lors du repêchage de 2008 au cours de la première ronde. Il participe avec l'équipe LHO au Défi Canada-Russie en 2007, 2008 et 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 ||67 d'Ottawa || LHO ||63 ||3 ||16 ||19 ||55 ||5 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
| 2007-2008 ||67 d'Ottawa || LHO ||59 ||4 ||28 ||32 ||69 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 2008-2009 ||67 d'Ottawa || LHO ||21 ||1 ||8 ||9 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 ||67 d'Ottawa || LHO || 52|| 5|| 17|| 22|| 73||12 ||0 ||5 ||5 ||20
|-
|2010-2011 ||Aeros de Houston ||LAH || 31|| 1|| 3|| 4|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Aeros de Houston || LAH || 73|| 0|| 9|| 9|| 48|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Wild du Minnesota || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Aeros de Houston || LAH || 42|| 1|| 11|| 12|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| Wild de l'Iowa || LAH || 42|| 1|| 11|| 12|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2014-2015 || Graz 99ers || EBEL ||31 || 1|| 7|| 8||35 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Vienna Capitals || EBEL || 35|| 0|| 2|| 2|| 12|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2016-2017 || Vienna Capitals || EBEL || 41 || 3 || 8 || 11 || 28 || 12 || 0 || 4 || 4 || 6
|-
|2017-2018 || Vienna Capitals || EBEL || 48 ||1 || 13 || 14 || 36 ||11 || 0 || 1 || 1 || 18
|-
|colspan="3"|
| colspan="5" |
| colspan="5"|
|-
|2019-2020 || HC Innsbruck|| EBEL || 37 || 1|| 4|| 5||36 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|colspan="3"|
| colspan="5" |
| colspan="5"|
|-
| 2021-2022|| Dornbirner EC || ICEHL ||  ||

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1990
Naissance à Toronto
Défenseur de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur autrichien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Graz 99ers
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du HC Innsbruck
Joueur du Dornbirner EC